Crocus – genere di piante spermatofite monocotiledoni appartenenti alla famiglia delle Iridaceae
 Crocus – personaggio di One Piece
 Crocus –  capo alemanno della fine del III secolo
 Crocus – area non incorporata del Kentucky
 1220 Crocus – asteroide della fascia principale